Змагання з плавання на дистанції 100 метрів брасом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 відбулися 18 і 19 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 18 червня о 10:36 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 18 червня о 18:53 за місцевим часом.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 19 червня о 18:02 за місцевим часом.

Примітки 

100 метрів брасом (чоловіки)